Wilmer Herrison (Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, 29 de septiembre de 1978) es un pintor venezolano. Establecido actualmente en París, es creador de obras modernas que recrean la historia en miras de futuro.

Biografía  

Su juventud estuvo siempre impregnada de los colores de su ciudad natal y de la fuerza de una naturaleza exuberante. Del Lago de Maracaibo, su pintura extrae los tonos y los reflejos. Y es en esta ciudad, capaz de mezclar la arquitectura colonial y la creación contemporánea, que él ha recorrido todos los dominios del arte de la creación, desarrollando así su vocación de artista plástico.

A la edad de 23 años, decide partir a Francia donde inicia sus estudios en la Escuela del Louvre. Allí, estudia las técnicas utilizadas en los frescos antiguos, así como también la pintura de los primitivos. Desarrolla un interés particular hacia la Pintura Barroca, el Impresionismo, la creación Contemporánea y en particular la pintura venezolana del siglo XX, marcado por dos referencias importantes del arte cinético, como son Jesús Rafael Soto et Carlos Cruz-Díez.

A los 32 años, obtiene un reconocimiento precoz en su país natal, exponiendo el mismo ano dentro de dos museos nacionales; El Museo Fundamuseo de Barquisimeto y el Museo de Arte Moderno "Juan Astorga Anta" en Mérida (Venezuela).

En el año 2010, en ocasión de su exposición "Serenissima", encuentra en Venecia al diseñador Italiano Piero Massaro, quien inspirado por sus pinturas, creara más tarde una colección de lentes llamada "Colezzione WH".

Técnica 

Wilmer Herrison ha desarrollado una técnica fundada sobre el trazo y el color, produciendo cierta "ilusión óptica" organizada en función de un punto de vista privilegiado, y transformándose a una distancia cercana. Esta técnica se apoya sobre la yuxtaposición de toques de colores no mezclados sobre el lienzo, y sobre la fusión óptica, generando un efecto de profundidad.

Obras 

Una primera serie de obras fue reunida en el año 2010 dentro de la Exposición Pachamama, inaugurada en Venecia y expuesta en Venezuela. Pachamama representa una divinidad, la Madre Tierra. Esta exposición nos muestra a la manera de un relato de viaje, las deidades (con Pachamama, Mallku,...), la historia de los pueblos amerindios (con Aimara, Tiwanaku,...), el encuentro con las diferentes civilizaciones (con Gallia, la Bandera, 14 de Julio, Recuerdo Ottoman, Murano, Arica,...), la fuerza de la naturaleza (con Volcán, Huracán, Naturaleza viva, Crepúsculo con color, El reflejo,...) y nos proyecta dentro del universo y sus orígenes (con Exoplaneta, Marte, Sedna,...).

Una segunda serie de obras ha sido expuesta a partir del mes de mayo de 2010, con el nombre de Serenissima (Venecia). Esta exposición agrupa los lienzos inspirados en la historia de Venezia (Serenissima, Fonderia dell'Arsenale, Martirio di San Marco, Palazzo,...), en sus tradiciones (Vogalonga, Maschera,...), y otros que evocan su naturaleza (Laguna, Bora, Acqua alta, Crepúsculo II,...). Frente a Serenissima estaba presentada la Piccola Venezia (la pequeña Venecia).

Últimas exposiciones personales

 16 jul.-15 sept. 2010: Pachamama en el Museo de Arte Moderno de Mérida (Venezuela)
 1 de mayo - 27 de mayo de 2010: Serenissima en Spazio Eventi Mondadori Librería San Marco, Venecia (Italia) 
 18 abril-30 de junio de 2010: Pachamama  en el Museo Fundamuseo Barquisimeto (Venezuela)
 30 de enero al 28 de febrero de 2010: Pachamama en Santa Cosma e Damiano, la isla de Giudecca, Venecia

Publicaciones 
 Catalogo WH Serenissima (inglés-italiano). Vogliadarte, Biblos Editor, Venecia 2010.ISBN 978-88-6648-008-4.

Enlaces externos 
  Sitio personal
  La colección de lentes WH, del diseñador italiano Piero Massaro, inspirado por las pinturas de Wilmer Herrison

Referencias 

Maracaiberos
Pintores de Venezuela del siglo XX
Pintores de Venezuela del siglo XXI